Manzotti es un apellido italiano y puede hacer referencia a:

Daniel Manzotti, aviador militar argentino caído en combate en la Guerra de Malvinas.
Mabel Manzotti, actriz argentina.